Geografia e astronomia
Endeavor — cidade nos Estados Unidos.
Estreito de Endeavour — que divide a Austrália e a Ilha Princípe de Gales, no estremo sul do Estreito de Torres
Endeavour (cratera) — cratera de Marte

Ciência e tecnologia
HMS Endeavour — navio de pesquisa da Marinha Real da Grã Bretanha
Endeavour (ônibus espacial) — da NASA

Otros usos
Endeavour (série de televisão) — da década de 1980

Desambiguações de ciências
Desambiguações de tecnologia
Desambiguações de topônimos